Ruprecht von der Pfalz ist der Name folgender Personen:

 Ruprecht I. (Pfalz) (1309–1390), Pfalzgraf bei Rhein, Kurfürst von der Pfalz
 Ruprecht II. (Pfalz) (1325–1398), Kurfürst von der Pfalz
 Ruprecht (HRR) (1352–1410), Kurfürst von der Pfalz, römisch-deutscher König
 Ruprecht Pipan (1375–1397), Kurprinz von der Pfalz
 Ruprecht von Pfalz-Simmern (1420–1478), Bischof von Straßburg
 Ruprecht von der Pfalz (Köln) (1427–1480), Bischof von Köln
 Ruprecht von Pfalz-Mosbach (1437–1465), Bischof von Regensburg
 Ruprecht von Pfalz-Simmern (1461–1507), Bischof von Regensburg
 Ruprecht von der Pfalz (Freising) (1481–1504), Bischof von Freising
 Ruprecht (Pfalz-Veldenz) (1506–1544), Graf von Veldenz
 Ruprecht von der Pfalz, Duke of Cumberland (1619–1682), Prinz von der Pfalz und britischer General